Эрик Ллойд Мёрдок (; родился 14 июня 1968 года, Сомервилл, штат Нью-Джерси, США) — американский профессиональный баскетболист.

Ранние годы 
Эрик Мёрдок родился в городе Сомервилл (штат Нью-Джерси), учился в Бриджуотерской школе Бриджуотер-Раритан, в которой играл за местную баскетбольную команду. В 1991 году окончил Колледж Провиденса, где в течение четырёх лет играл за команду «Провиденс Фриарс», в которой провёл успешную карьеру, набрав в итоге 2021 очко, 504 подбора, 504 передачи и 376 перехватов, к тому же два раза помогал вывести свою команду в плей-офф (1/16 финала) студенческого чемпионата NCAA (1989—1990).

Карьера игрока 
Играл на позиции разыгрывающего защитника. В 1991 году был выбран на драфте НБА под 21-м номером командой «Юта Джаз». Позже выступал за команды «Милуоки Бакс», «Ванкувер Гриззлис», «Денвер Наггетс», «Тимсистем Болонья», «Майами Хит», «Нью-Джерси Нетс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Гранд-Рапидс Хупс» (КБА), «Киндер Болонья» и «Джерси Сквайрс» (АБА). Всего в НБА провёл 9 сезонов. В 1991 году включался во 2-ую всеамериканскую сборную NCAA. Всего за карьеру в НБА сыграл 508 игр, в которых набрал 5118 очков (в среднем 10,1 за игру), сделал 1261 подбор, 2467 передач, 830 перехватов и 69 блокшотов.

Свои лучшие годы в качестве игрока НБА Мёрдок провёл «Бакс», в рядах которых он выступал на протяжении трёх сезонов (1992—1995). Самым лучшим в его карьере был сезон 1993/1994 годов, в котором он сыграл в 82 играх, набирая в среднем за матч 15,3 очка и делая 3,2 подбора, 6,7 передачи 2,4 перехвата.

С 2010 по 2012 годы Мёрдок занимал должность директора по развитию игроков в университете Ратгерс, работая с тренером Майком Райсом. Он был уволен в июле 2012 года. После увольнения Мёрдок выступил в роли информатора, показав записи, на которых Райс отпускает гомофобные оскорбления в адрес игроков, спортивному директору Ратгерс Тиму Пернетти, что в конечном итоге привело к увольнению Райса и отставке Пернетти в апреле 2013 года. В 2016 году Ратгерс урегулировал иск Мёрдока о незаконном увольнении за 500 000 долларов.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика на сайте NBA.com
 Статистика в Lega Basket A

Баскетболисты США
Игроки «Юта Джаз»
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки «Ванкувер Гриззлис»
Игроки «Денвер Наггетс»
Игроки БК «Фортитудо» Болонья
Игроки «Майами Хит»
Игроки «Нью-Джерси Нетс»
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Игроки БК «Виртус» Болонья
Информаторы США